George Arnald – pittore britannico
 Jan Arnald – nome di battesimo di Arne Dahl, scrittore e critico letterario svedese
 William Arnald – presbitero cattolico inglese